Beartrack Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beartrack Lake (Minnesota), im St. Louis County
 Beartrack Lake (Wisconsin), im Washburn County